gromada Sobota (powiat lwówecki)
 gromada Sobota (powiat łowicki)

Zobacz też:

 Gromada Sobótka